Марія Фуа (маркграфиня Монферрату) (1452—1467) — дочка графа Фуа Гастона IV і його дружини, королеви Наварри Елеонори І.
 Фуа (графство) () — середньовічне графство, що існувало на півдні Франції в Лангедоку поблизу Піренеїв.
 Фуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, адміністративний центр департаменту Ар'єж.

Див. також 
 Сент-Фуа